Рыдван Йылмаз (; 21 мая 2001 года, Стамбул) — турецкий футболист, защитник клуба «Бешикташ» и сборной Турции.

Клубная карьера 
Рыдван Йылмаз — воспитанник стамбульского клуба «Бешикташ», в академии которой он занимался на протяжении 10 лет.  

8 апреля 2019 года 17-летний футболист дебютировал в турецкой Суперлиге, выйдя на замену в самой концовке гостевого поединка против «Ризеспора».

27 мая 2021 года дебютировал в сборной Турции в товарищеском матче против Азербайджана.

Достижения 
 «Бешикташ»
 Чемпион Турции: 2020/21
 Обладатель Кубка Турции: 2020/21

Примечания

Ссылки  
 
  

Футболисты Турции 
Игроки сборной Турции по футболу (до 21 года) 
Игроки сборной Турции по футболу
Игроки ФК «Бешикташ»
Игроки ФК «Рейнджерс»